Вальхаузен (нем. Wahlhausen) — топоним.

 Вальхаузен — коммуна в Германии, в земле Тюрингия. 
 Вальхаузен (Бад-Кройцнах) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вальхаузен (Вюртемберг) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Вальхаузен (Рейнланд-Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.